Vago kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Vago (kulle i Antarktis),

Azerbajdzjan 

 Vaqo, ort, Astara, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar